Yellowtail ist der Familienname folgender Personen:
 Robert Yellowtail (1887/1889–1988), indianisch-amerikanischer Führer der Absarokee
 Susie Walking Bear Yellowtail (1903–1981), indianisch-amerikanische Krankenschwester
 Thomas Yellowtail (1903–1993), indianisch-amerikanischer Häuptling und Medizinmann

Siehe auch: 
 Yellowtail-Talsperre in Montana, Vereinigte Staaten